Karla kan syfta på:

 Karla – ett kvinnonamn och feminin form av namnet Karl
 Karla (film) – amerikansk psykologisk thrillerfilm från 2006

Geografi

Estland 

 Karla, Kose kommun, en by i Kose kommun i landskapet Harjumaa, 
 Karla, Rae kommun, en by i Rae kommun i landskapet Harjumaa, 
 Kärla, en småköping i Lääne-Saare kommun i landskapet Saaremaa (Ösel),